Az 1960. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 21-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Roger Staub nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1960. évi téli olimpiai játékokon